The Soul of Man – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Solax Film Company
The Soul of Man – film del 1921 diretto da William Nigh